Kende Zsigmond (1794–1865) alispán, Szatmár megye követe az 1832–1836-os országgyűlésen, Kende Kanuth apja
 Kende Zsigmond (1857–1913) újságíró
 Kende Zsigmond (eredeti neve: Klein) (1888–1971) orvos, élelmiszer-bakteriológus, a Galilei Kör alapító tagja

 Kende Zsigmond (1853–1932), császári és királyi kamarás
 Kende Zsigmond (1855–?) Szatmár vármegyei földbirtokos

Jegyzetek